Feydeau puede estar referido a los siguientes artículos :

Personas
 Ernest-Aimé Feydeau (1821-1873), escritor francés.
 Georges Feydeau (1862-1921), dramaturgo francés, hijo de Ernest-Aimé Feydeau.

Lugares y edificaciones
 Théâtre Feydeau, teatro de París (hoy desaparecido), inaugurado en 1791.